Појам Бранково коло може да се односи на:
 Бранково коло (часопис), часопис за забаву, поуку и књижевност, који је излазио је у Сремским Карловцима од 1895. до 1914. године
 Бранково коло (издавачка кућа), културна институција, настала као својеврсна песничка задужбина Бранка Радичевића
 Бранково коло (манифестација), манифестација која се сваког септембра одржава у Сремским Карловцима
 Бранково коло (институција), културна институција која бројним програмима и садржајима обележава успомену на великог српског песника Бранка Радичевића